Alison Cerutti, voleibolista brasileiro
 Alisson Ramses Becker, futebolista brasileiro
 Alison Lopes Ferreira, futebolista brasileiro
 Alisson Euler de Freitas Castro, futebolista brasileiro
 Alison Wágner Lira Ferreira, futebolista brasileiro

Ver também

  Allison
  Allyson

Desambiguações de antropônimos